Туренин — фамилия; имеет женскую форму Туренина.

 Туренины — русский княжеский род, одна из множества ветвей князей Оболенских.
 Туренин, Василий Иванович Жар (ум. 1634) — князь, последний представитель князей Турениных, ветви князей Оболенских.
 Туренин, Василий Петрович Муса (ум. 1605) — князь, дворянин московский и воевода и окольничий, единственный сын князя Петра Владимировича Туренина.
 Туренин, Иван Самсонович (ум. 1597) — князь, дворянин московский, воевода и окольничий в царствование Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича.
 Туренин, Михаил Самсонович (ум. 1611) — дворянин московский и воевода, затем окольничий и боярин.
 Туренин, Никита Борисович (ум. после 1536) — князь, полковой воевода, младший из шести сыновей воеводы и окольничего князя Бориса Михайловича Турени-Оболенского.